Geological Society of London
Edinburgh Geological Society
Geological Society of Glasgow
Geological Society of America
Geological Society of India